Рвы — деревня в Дновском районе Псковской области России. Входит в состав Выскодской волости Дновского района.

Расположена на востоке района, в 38 км к востоку от районного центра, города Дно и в 10 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Морино.

Население 

Численность населения деревни составляла на 2000 год — 40 человек, на 2010 год — 19 человек.

История 
До 1954 года была центром Рвовского сельсовета. С 1954 до 1995 года входила в Моринский сельсовет, с 1995 до 2015 года — в состав Моринской волости.

Ссылки 
 Сайт Дновского района. Моринская волость

Примечания 

Населённые пункты Дновского района